Prusim est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Prusim.

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 du village de Prusim.